Иван Маринов Братанов е български актьор.

Биография 
Роден е в село Хайдар, Област Търговище на 11 септември 1920 г.

Бил е заточен за две години в концлагера на остров Белене (1943 – 1944) и Св. Врач заради неудобни за държавата възгледи и идеи.

Първо учи в родното си село, след това в Попово.

Работи в Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ във Варна (1950 – 1952) и в СИФ, София от 1952 година.

Член на СБФД. Член на БКП от 1944 г. Един от водещите артисти през 1950 – 1960 години. Умира на 30 януари 1968 г. от инсулт.

Награди 
 Заслужил артист (1965)
 Народен артист (посмъртно)
 Орден „Кирил и Методий“ (1965)
 Димитровска награда (1959)
 „Национална награда на мира“ за филма „Песен за човека“ (1955)
 „Медал за актьорска игра“ за (Мито) от филма „Неспокоен път“ (1955) от XVI Филмов фестивал във Венеция, Италия, 1955 г.

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. – с. 57

Филмография 

 „Иван Братанов“ (1972) – документален портрет, режисьор: Петя Щерева

Източници

Външни препратки 
  
  Иван Братанов в КиноПоиск
  Иван Братанов в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Заслужили артисти (България)
Народни артисти (България)
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Носители на Димитровска награда
Членове на БКП
Родени в област Търговище
Починали в София
Починали от инсулт